

Boisson 

Le maksym est une boisson traditionnelle kirghize.

Prénom 
Maksym est une variante du prénom Maxime porté par :
Maksym Averin (1985-), coureur cycliste ukrainien ;
Maksym Bohdan (1994-), lanceur de javelot ukrainien ;
Maksym Drozd (1991-), joueur de volley-ball ukrainien ;
Maksym Kalynychenko (1979-), footballeur ukrainien ;
Maksym Khvorost (1982-), épéiste ukrainien ;
Maksym Korniyenko (1987-), basketteur ukrainien ;
Maksym Koval (1992-), footballeur ukrainien ;
Maksym Levytskyy (1972-), footballeur ukrainien ;
Maksym Malychev (1992-), footballeur ukrainien ;
Maksym Mazuryk (1983-), perchiste ukrainien ;
Maksym Panteleymonenko (1981-), joueur de volley-ball russe ;
Maksym Pustozvonov (1987-), basketteur ukrainien ;
Maksym Radziwill (1988-), mathématicien polono-canadien ;
Maksym Semiankiv (1992-), gymnaste ukrainien ;
Maksym Shemberev (1993-), nageur azéri ;
Maksym Spodyriev (1993-), patineur artistique ukrainien ;
Maksym Startsev (1980-), footballeur ukrainien ;
Maksym Styenkovyy (1982-), grimpeur ukrainien ;
Maksym Vasyliev (1990-), coureur cycliste ukrainien ;
Maksym Yarovyi (1989-), biathlète ukrainien.